Budgie:
 Budgie — валлийская рок-группа
 Budgie (графическая оболочка) — графическая оболочка для UNIX-подобных систем

См. также 
 Ubuntu Budgie